Grandlbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grandlbach (Inn), Oberlauf Gungglbach, Bach bei Gnadenwald und Terfens, Tirol
 Grandlbach (Liebochbach), Bach bei Stiwoll, Steiermark